|-
|(134751)||2000 BJ34|| align=right|15,0|| align=right|2,654|| align=right|0,022|| align=right|22,22|| align=right|4,322||MBA||30. ledna 2000||Catalina||CSS
|-
|(134752)||2000 BQ35|| align=right|15,4|| align=right|2,778|| align=right|0,159|| align=right|3,28|| align=right|4,629||MBA||30. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134753)||2000 CY1|| align=right|15,2|| align=right|2,563|| align=right|0,300|| align=right|7,42|| align=right|4,104||MBA||3. února 2000||Farpoint||Farpoint
|-
|(134754)||2000 CP7|| align=right|15,0|| align=right|2,768|| align=right|0,103|| align=right|6,15|| align=right|4,604||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134755)||2000 CZ9|| align=right|16,2|| align=right|2,439|| align=right|0,196|| align=right|2,02|| align=right|3,809||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134756)||2000 CP11|| align=right|15,6|| align=right|2,536|| align=right|0,078|| align=right|3,41|| align=right|4,039||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134757)||2000 CM27|| align=right|15,0|| align=right|2,641|| align=right|0,048|| align=right|21,47|| align=right|4,292||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134758)||2000 CZ29|| align=right|15,6|| align=right|2,651|| align=right|0,164|| align=right|5,18|| align=right|4,315||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134759)||2000 CJ33|| align=right|17,5|| align=right|1,840|| align=right|0,105|| align=right|27,95|| align=right|2,496||MBA||1. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(134760)||2000 CT60|| align=right|15,5|| align=right|2,536|| align=right|0,225|| align=right|5,71|| align=right|4,038||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134761)||2000 CN77|| align=right|16,0|| align=right|2,409|| align=right|0,024|| align=right|14,62|| align=right|3,739||MBA||8. února 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(134762)||2000 CU87|| align=right|15,4|| align=right|2,646|| align=right|0,079|| align=right|5,81|| align=right|4,303||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134763)||2000 CY89|| align=right|15,3|| align=right|2,759|| align=right|0,094|| align=right|3,70|| align=right|4,582||MBA||5. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134764)||2000 CJ91|| align=right|14,9|| align=right|2,623|| align=right|0,025|| align=right|2,78|| align=right|4,246||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134765)||2000 CX93|| align=right|15,8|| align=right|2,599|| align=right|0,109|| align=right|3,73|| align=right|4,189||MBA||8. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134766)||2000 CY102|| align=right|16,0|| align=right|1,901|| align=right|0,015|| align=right|19,85|| align=right|2,620||MBA||5. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134767)||2000 CS113|| align=right|12,4|| align=right|5,297|| align=right|0,044|| align=right|10,09|| align=right|12,20||JUT||11. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134768)||2000 CC125|| align=right|15,8|| align=right|2,578|| align=right|0,006|| align=right|8,39|| align=right|4,138||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134769)||2000 DB1|| align=right|16,6|| align=right|1,898|| align=right|0,025|| align=right|24,80|| align=right|2,615||MBA||25. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134770)||2000 DP10|| align=right|15,6|| align=right|2,591|| align=right|0,155|| align=right|3,19|| align=right|4,170||MBA||26. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134771)||2000 DA20|| align=right|16,1|| align=right|2,601|| align=right|0,104|| align=right|5,92|| align=right|4,193||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134772)||2000 DY25|| align=right|16,1|| align=right|2,608|| align=right|0,107|| align=right|4,16|| align=right|4,211||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134773)||2000 DS27|| align=right|15,5|| align=right|2,527|| align=right|0,154|| align=right|2,00|| align=right|4,017||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134774)||2000 DA30|| align=right|16,4|| align=right|2,568|| align=right|0,160|| align=right|0,49|| align=right|4,114||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134775)||2000 DT34|| align=right|16,3|| align=right|2,790|| align=right|0,080|| align=right|5,03|| align=right|4,659||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134776)||2000 DN52|| align=right|15,2|| align=right|2,690|| align=right|0,048|| align=right|5,64|| align=right|4,412||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134777)||2000 DB64|| align=right|16,2|| align=right|2,659|| align=right|0,083|| align=right|2,48|| align=right|4,335||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134778)||2000 DW67|| align=right|16,3|| align=right|2,693|| align=right|0,017|| align=right|1,96|| align=right|4,420||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134779)||2000 DZ69|| align=right|15,4|| align=right|2,562|| align=right|0,115|| align=right|8,59|| align=right|4,101||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134780)||2000 DL72|| align=right|14,5|| align=right|2,697|| align=right|0,074|| align=right|14,48|| align=right|4,428||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134781)||2000 DB77|| align=right|15,7|| align=right|2,631|| align=right|0,096|| align=right|12,64|| align=right|4,267||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134782)||2000 DR78|| align=right|15,2|| align=right|2,731|| align=right|0,058|| align=right|6,88|| align=right|4,512||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134783)||2000 DZ90|| align=right|16,3|| align=right|2,607|| align=right|0,051|| align=right|2,04|| align=right|4,208||MBA||27. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134784)||2000 DO93|| align=right|15,9|| align=right|2,530|| align=right|0,156|| align=right|4,60|| align=right|4,023||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134785)||2000 DK107|| align=right|15,9|| align=right|2,655|| align=right|0,071|| align=right|15,04|| align=right|4,324||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134786)||2000 DH109|| align=right|16,7|| align=right|2,591|| align=right|0,099|| align=right|1,55|| align=right|4,170||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134787)||2000 DY111|| align=right|15,7|| align=right|2,594|| align=right|0,074|| align=right|18,08|| align=right|4,177||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134788)||2000 DJ117|| align=right|15,8|| align=right|2,440|| align=right|0,113|| align=right|6,58|| align=right|3,810||MBA||25. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134789)||2000 EC3|| align=right|15,8|| align=right|2,768|| align=right|0,141|| align=right|9,29|| align=right|4,604||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134790)||2000 EH4|| align=right|15,1|| align=right|2,567|| align=right|0,108|| align=right|30,08|| align=right|4,112||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134791)||2000 EQ7|| align=right|15,7|| align=right|2,728|| align=right|0,198|| align=right|2,24|| align=right|4,505||MBA||3. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134792)||2000 EH13|| align=right|15,4|| align=right|2,901|| align=right|0,235|| align=right|6,67|| align=right|4,940||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134793)||2000 EH15|| align=right|15,9|| align=right|2,609|| align=right|0,165|| align=right|5,35|| align=right|4,212||MBA||5. března 2000||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(134794)||2000 EW17|| align=right|14,7|| align=right|2,664|| align=right|0,119|| align=right|13,43|| align=right|4,348||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134795)||2000 EV18|| align=right|15,0|| align=right|2,785|| align=right|0,117|| align=right|12,05|| align=right|4,648||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134796)||2000 ER19|| align=right|16,1|| align=right|2,559|| align=right|0,084|| align=right|2,89|| align=right|4,093||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134797)||2000 EE25|| align=right|16,0|| align=right|2,543|| align=right|0,196|| align=right|2,68|| align=right|4,056||MBA||8. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134798)||2000 EN30|| align=right|15,7|| align=right|2,711|| align=right|0,064|| align=right|7,08|| align=right|4,464||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134799)||2000 ES30|| align=right|14,3|| align=right|2,535|| align=right|0,197|| align=right|14,12|| align=right|4,037||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134800)||2000 EJ31|| align=right|15,3|| align=right|2,677|| align=right|0,120|| align=right|12,26|| align=right|4,379||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134801)||2000 ES40|| align=right|15,0|| align=right|2,741|| align=right|0,086|| align=right|9,59|| align=right|4,536||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134802)||2000 EW87|| align=right|14,9|| align=right|2,598|| align=right|0,142|| align=right|13,72|| align=right|4,186||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134803)||2000 ER95|| align=right|15,9|| align=right|2,713|| align=right|0,089|| align=right|13,85|| align=right|4,469||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134804)||2000 EP98|| align=right|15,2|| align=right|2,800|| align=right|0,187|| align=right|6,79|| align=right|4,683||MBA||9. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134805)||2000 EV114|| align=right|15,9|| align=right|2,521|| align=right|0,179|| align=right|4,93|| align=right|4,002||MBA||10. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134806)||2000 EM162|| align=right|15,8|| align=right|2,735|| align=right|0,169|| align=right|6,42|| align=right|4,522||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134807)||2000 EJ164|| align=right|15,6|| align=right|2,649|| align=right|0,069|| align=right|1,85|| align=right|4,311||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134808)||2000 EO165|| align=right|14,7|| align=right|2,847|| align=right|0,180|| align=right|11,78|| align=right|4,803||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134809)||2000 EO169|| align=right|14,0|| align=right|3,041|| align=right|0,239|| align=right|15,62|| align=right|5,302||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134810)||2000 EB182|| align=right|14,9|| align=right|2,673|| align=right|0,013|| align=right|28,42|| align=right|4,370||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134811)||2000 EU185|| align=right|15,6|| align=right|2,645|| align=right|0,153|| align=right|4,29|| align=right|4,300||MBA||1. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134812)||2000 EA192|| align=right|16,1|| align=right|2,733|| align=right|0,111|| align=right|1,94|| align=right|4,517||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134813)||2000 FB3|| align=right|16,9|| align=right|1,955|| align=right|0,071|| align=right|23,57|| align=right|2,734||MBA||27. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134814)||2000 FQ23|| align=right|14,4|| align=right|3,033|| align=right|0,240|| align=right|21,25|| align=right|5,282||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134815)||2000 FA30|| align=right|14,7|| align=right|2,613|| align=right|0,141|| align=right|29,45|| align=right|4,224||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(134816)||2000 GQ4|| align=right|16,0|| align=right|1,938|| align=right|0,043|| align=right|24,39|| align=right|2,698||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134817)||2000 GB11|| align=right|15,8|| align=right|2,540|| align=right|0,087|| align=right|0,69|| align=right|4,048||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134818)||2000 GH18|| align=right|14,9|| align=right|2,598|| align=right|0,206|| align=right|8,36|| align=right|4,187||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134819)||2000 GW20|| align=right|14,9|| align=right|2,559|| align=right|0,281|| align=right|4,66|| align=right|4,093||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134820)||2000 GE82|| align=right|15,9|| align=right|1,931|| align=right|0,110|| align=right|20,38|| align=right|2,682||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134821)||2000 GR107|| align=right|14,6|| align=right|3,029|| align=right|0,356|| align=right|10,56|| align=right|5,272||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134822)||2000 GK110|| align=right|14,9|| align=right|2,732|| align=right|0,048|| align=right|4,59|| align=right|4,516||MBA||2. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(134823)||2000 GR119|| align=right|15,7|| align=right|2,595|| align=right|0,234|| align=right|2,14|| align=right|4,179||MBA||5. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134824)||2000 GT148|| align=right|15,6|| align=right|2,817|| align=right|0,039|| align=right|3,31|| align=right|4,728||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134825)||2000 GL153|| align=right|15,2|| align=right|2,688|| align=right|0,040|| align=right|13,85|| align=right|4,407||MBA||6. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(134826)||2000 HD2|| align=right|16,3|| align=right|2,605|| align=right|0,195|| align=right|4,74|| align=right|4,203||MBA||25. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134827)||2000 HP5|| align=right|14,9|| align=right|2,977|| align=right|0,189|| align=right|13,49|| align=right|5,137||MBA||24. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134828)||2000 HU40|| align=right|14,8|| align=right|2,754|| align=right|0,132|| align=right|27,67|| align=right|4,570||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134829)||2000 HV41|| align=right|15,1|| align=right|3,053|| align=right|0,288|| align=right|11,17|| align=right|5,333||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134830)||2000 HU55|| align=right|14,9|| align=right|2,859|| align=right|0,129|| align=right|11,27|| align=right|4,833||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(134831)||2000 HO60|| align=right|15,8|| align=right|2,927|| align=right|0,038|| align=right|2,10|| align=right|5,007||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(134832)||2000 HT61|| align=right|13,8|| align=right|3,119|| align=right|0,036|| align=right|15,12|| align=right|5,507||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(134833)||2000 HM68|| align=right|14,6|| align=right|2,730|| align=right|0,219|| align=right|15,64|| align=right|4,510||MBA||28. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134834)||2000 HO73|| align=right|16,5|| align=right|1,981|| align=right|0,071|| align=right|22,76|| align=right|2,787||MBA||27. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(134835)||2000 HX76|| align=right|14,9|| align=right|3,068|| align=right|0,202|| align=right|7,93|| align=right|5,372||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134836)||2000 HB85|| align=right|16,3|| align=right|1,953|| align=right|0,083|| align=right|24,18|| align=right|2,728||MBA||30. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(134837)||2000 JF7|| align=right|16,2|| align=right|1,954|| align=right|0,084|| align=right|22,79|| align=right|2,731||MBA||1. května 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(134838)||2000 JF20|| align=right|15,9|| align=right|2,701|| align=right|0,202|| align=right|8,81|| align=right|4,439||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134839)||2000 JN25|| align=right|15,6|| align=right|3,065|| align=right|0,264|| align=right|4,58|| align=right|5,365||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134840)||2000 JT55|| align=right|14,5|| align=right|3,133|| align=right|0,232|| align=right|16,16|| align=right|5,544||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134841)||2000 JL57|| align=right|14,6|| align=right|3,099|| align=right|0,223|| align=right|18,36|| align=right|5,454||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134842)||2000 JJ65|| align=right|13,8|| align=right|3,104|| align=right|0,157|| align=right|15,49|| align=right|5,468||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134843)||2000 JG79|| align=right|16,0|| align=right|2,697|| align=right|0,116|| align=right|5,81|| align=right|4,428||MBA||5. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134844)||2000 JX80|| align=right|15,9|| align=right|2,812|| align=right|0,073|| align=right|2,93|| align=right|4,714||MBA||1. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(134845)||2000 KO4|| align=right|15,9|| align=right|1,978|| align=right|0,090|| align=right|23,03|| align=right|2,781||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134846)||2000 KN13|| align=right|14,9|| align=right|2,965|| align=right|0,186|| align=right|4,58|| align=right|5,105||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134847)||2000 KF48|| align=right|14,1|| align=right|3,124|| align=right|0,236|| align=right|15,18|| align=right|5,520||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134848)||2000 KE54|| align=right|14,8|| align=right|3,060|| align=right|0,235|| align=right|14,73|| align=right|5,351||MBA||27. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(134849)||2000 KO65|| align=right|14,7|| align=right|3,050|| align=right|0,167|| align=right|16,76|| align=right|5,326||MBA||27. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(134850)||2000 KJ83|| align=right|14,4|| align=right|3,182|| align=right|0,279|| align=right|26,84|| align=right|5,675||MBA||28. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(134851)||2000 LG28|| align=right|13,3|| align=right|3,184|| align=right|0,213|| align=right|20,64|| align=right|5,680||MBA||6. června 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(134852)||2000 MM|| align=right|14,3|| align=right|3,087|| align=right|0,197|| align=right|26,27|| align=right|5,424||MBA||24. června 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(134853)||2000 NW10|| align=right|14,9|| align=right|3,151|| align=right|0,363|| align=right|19,82|| align=right|5,593||MBA||7. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(134854)||2000 OC18|| align=right|14,1|| align=right|3,190|| align=right|0,185|| align=right|17,11|| align=right|5,696||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134855)||2000 OK21|| align=right|14,1|| align=right|3,185|| align=right|0,228|| align=right|26,60|| align=right|5,683||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134856)||2000 OY26|| align=right|16,4|| align=right|2,191|| align=right|0,206|| align=right|5,34|| align=right|3,243||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134857)||2000 OD27|| align=right|14,1|| align=right|3,159|| align=right|0,229|| align=right|7,06|| align=right|5,614||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134858)||2000 OW54|| align=right|15,4|| align=right|3,188|| align=right|0,219|| align=right|18,54|| align=right|5,692||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(134859)||2000 OF60|| align=right|13,7|| align=right|3,090|| align=right|0,139|| align=right|15,35|| align=right|5,430||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(134860)||2000 OJ67|| align=right|6,0|| align=right|42,84|| align=right|0,024|| align=right|1,12|| align=right|281||CBW||29. července 2000||Cerro Tololo||M. W. Buie; S. D. Kern
|-
|(134861)||2000 OT68|| align=right|15,7|| align=right|2,639|| align=right|0,117|| align=right|3,47|| align=right|4,287||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(134862)||2000 PE2|| align=right|13,9|| align=right|3,230|| align=right|0,093|| align=right|19,00|| align=right|5,804||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134863)||2000 PX5|| align=right|17,4|| align=right|2,101|| align=right|0,358|| align=right|4,57|| align=right|3,044||MBA||2. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134864)||2000 PA15|| align=right|14,5|| align=right|3,124|| align=right|0,046|| align=right|9,12|| align=right|5,521||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134865)||2000 QO5|| align=right|14,7|| align=right|3,008|| align=right|0,152|| align=right|9,72|| align=right|5,217||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134866)||2000 QG16|| align=right|15,7|| align=right|2,861|| align=right|0,113|| align=right|1,10|| align=right|4,838||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134867)||2000 QA18|| align=right|14,9|| align=right|3,108|| align=right|0,202|| align=right|1,52|| align=right|5,479||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134868)||2000 QE21|| align=right|14,7|| align=right|3,367|| align=right|0,082|| align=right|12,58|| align=right|6,177||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134869)||2000 QZ23|| align=right|14,3|| align=right|3,167|| align=right|0,188|| align=right|17,41|| align=right|5,635||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134870)||2000 QQ82|| align=right|14,1|| align=right|3,403|| align=right|0,037|| align=right|10,24|| align=right|6,276||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134871)||2000 QT84|| align=right|14,6|| align=right|3,207|| align=right|0,167|| align=right|4,74|| align=right|5,742||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134872)||2000 QV85|| align=right|14,8|| align=right|3,126|| align=right|0,170|| align=right|5,18|| align=right|5,526||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134873)||2000 QR89|| align=right|13,1|| align=right|3,219|| align=right|0,131|| align=right|15,38|| align=right|5,775||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134874)||2000 QA111|| align=right|15,6|| align=right|2,778|| align=right|0,066|| align=right|5,40|| align=right|4,629||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134875)||2000 QE112|| align=right|14,6|| align=right|3,197|| align=right|0,218|| align=right|7,66|| align=right|5,716||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134876)||2000 QB117|| align=right|14,4|| align=right|3,116|| align=right|0,217|| align=right|2,53|| align=right|5,499||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134877)||2000 QN135|| align=right|14,0|| align=right|3,096|| align=right|0,193|| align=right|10,61|| align=right|5,448||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134878)||2000 QS195|| align=right|15,6|| align=right|2,713|| align=right|0,085|| align=right|10,04|| align=right|4,468||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134879)||2000 QZ214|| align=right|15,0|| align=right|2,960|| align=right|0,077|| align=right|4,96|| align=right|5,093||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134880)||2000 QF223|| align=right|14,1|| align=right|3,140|| align=right|0,225|| align=right|9,89|| align=right|5,563||MBA||21. srpna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(134881)||2000 QL223|| align=right|13,6|| align=right|3,194|| align=right|0,089|| align=right|16,94|| align=right|5,708||MBA||21. srpna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(134882)||2000 RH31|| align=right|15,4|| align=right|2,241|| align=right|0,208|| align=right|4,60|| align=right|3,354||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134883)||2000 RE36|| align=right|17,4|| align=right|2,152|| align=right|0,133|| align=right|4,10|| align=right|3,157||MBA||3. září 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134884)||2000 RY79|| align=right|14,0|| align=right|3,103|| align=right|0,174|| align=right|16,79|| align=right|5,466||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134885)||2000 SZ38|| align=right|14,0|| align=right|3,201|| align=right|0,180|| align=right|15,94|| align=right|5,727||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134886)||2000 SR62|| align=right|16,2|| align=right|2,428|| align=right|0,209|| align=right|1,55|| align=right|3,782||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134887)||2000 SL103|| align=right|16,2|| align=right|2,412|| align=right|0,212|| align=right|1,30|| align=right|3,745||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134888)||2000 SG128|| align=right|16,5|| align=right|2,163|| align=right|0,108|| align=right|6,42|| align=right|3,181||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134889)||2000 SU191|| align=right|17,8|| align=right|2,123|| align=right|0,179|| align=right|1,63|| align=right|3,092||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134890)||2000 SO215|| align=right|15,7|| align=right|2,788|| align=right|0,087|| align=right|2,95|| align=right|4,655||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134891)||2000 SA223|| align=right|15,0|| align=right|2,977|| align=right|0,011|| align=right|6,05|| align=right|5,136||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134892)||2000 SY256|| align=right|14,9|| align=right|2,970|| align=right|0,033|| align=right|11,77|| align=right|5,118||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134893)||2000 SA258|| align=right|16,6|| align=right|2,165|| align=right|0,099|| align=right|2,38|| align=right|3,184||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134894)||2000 SM259|| align=right|15,6|| align=right|2,725|| align=right|0,271|| align=right|24,18|| align=right|4,499||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134895)||2000 UC13|| align=right|15,6|| align=right|2,999|| align=right|0,143|| align=right|4,07|| align=right|5,192||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134896)||2000 WH13|| align=right|17,3|| align=right|2,148|| align=right|0,225|| align=right|5,13|| align=right|3,147||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134897)||2000 WM13|| align=right|15,6|| align=right|2,291|| align=right|0,149|| align=right|22,88|| align=right|3,467||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134898)||2000 WT75|| align=right|16,5|| align=right|2,200|| align=right|0,188|| align=right|4,66|| align=right|3,263||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134899)||2000 WV106|| align=right|17,2|| align=right|2,183|| align=right|0,192|| align=right|5,35|| align=right|3,225||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134900)||2000 WT120|| align=right|15,0|| align=right|2,651|| align=right|0,199|| align=right|13,72|| align=right|4,315||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134901)||2000 WY156|| align=right|15,2|| align=right|3,101|| align=right|0,230|| align=right|8,34|| align=right|5,460||MBA||30. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134902)||2000 WU159|| align=right|17,2|| align=right|2,150|| align=right|0,194|| align=right|2,08|| align=right|3,151||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(134903)||2000 XZ9|| align=right|16,0|| align=right|2,248|| align=right|0,143|| align=right|7,31|| align=right|3,369||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134904)||2000 XR17|| align=right|15,7|| align=right|2,260|| align=right|0,133|| align=right|8,22|| align=right|3,398||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134905)||2000 XA26|| align=right|15,5|| align=right|2,231|| align=right|0,132|| align=right|6,98|| align=right|3,332||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134906)||2000 XO33|| align=right|15,7|| align=right|2,220|| align=right|0,109|| align=right|7,94|| align=right|3,307||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134907)||2000 YL13|| align=right|17,2|| align=right|2,246|| align=right|0,149|| align=right|3,22|| align=right|3,366||MBA||21. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134908)||2000 YM32|| align=right|16,3|| align=right|2,239|| align=right|0,187|| align=right|7,99|| align=right|3,349||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134909)||2000 YC37|| align=right|13,9|| align=right|3,943|| align=right|0,186|| align=right|13,73|| align=right|7,830||HLD||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134910)||2000 YL39|| align=right|15,8|| align=right|2,415|| align=right|0,146|| align=right|5,39|| align=right|3,753||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134911)||2000 YM42|| align=right|16,3|| align=right|2,444|| align=right|0,144|| align=right|5,50|| align=right|3,819||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134912)||2000 YC44|| align=right|16,4|| align=right|2,268|| align=right|0,119|| align=right|2,98|| align=right|3,415||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134913)||2000 YZ45|| align=right|16,2|| align=right|2,306|| align=right|0,043|| align=right|6,00|| align=right|3,501||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134914)||2000 YC51|| align=right|15,1|| align=right|2,557|| align=right|0,131|| align=right|8,25|| align=right|4,087||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134915)||2000 YV51|| align=right|15,9|| align=right|2,288|| align=right|0,049|| align=right|6,93|| align=right|3,459||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134916)||2000 YP53|| align=right|15,8|| align=right|2,359|| align=right|0,075|| align=right|5,99|| align=right|3,624||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134917)||2000 YS53|| align=right|16,1|| align=right|2,322|| align=right|0,059|| align=right|5,95|| align=right|3,537||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134918)||2000 YE55|| align=right|16,0|| align=right|2,233|| align=right|0,158|| align=right|3,35|| align=right|3,336||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134919)||2000 YM59|| align=right|16,8|| align=right|2,278|| align=right|0,086|| align=right|3,96|| align=right|3,438||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134920)||2000 YU92|| align=right|16,2|| align=right|2,299|| align=right|0,067|| align=right|6,37|| align=right|3,485||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134921)||2000 YD98|| align=right|16,2|| align=right|2,291|| align=right|0,116|| align=right|4,07|| align=right|3,466||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134922)||2000 YV104|| align=right|15,0|| align=right|2,420|| align=right|0,178|| align=right|22,45|| align=right|3,763||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134923)||2000 YQ111|| align=right|15,4|| align=right|2,753|| align=right|0,143|| align=right|10,49|| align=right|4,566||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134924)||2000 YC115|| align=right|16,2|| align=right|2,278|| align=right|0,109|| align=right|4,31|| align=right|3,438||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134925)||2000 YO117|| align=right|15,8|| align=right|2,285|| align=right|0,088|| align=right|7,04|| align=right|3,455||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134926)||2000 YS117|| align=right|16,1|| align=right|2,317|| align=right|0,075|| align=right|7,11|| align=right|3,526||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134927)||2000 YB132|| align=right|16,2|| align=right|2,323|| align=right|0,080|| align=right|5,98|| align=right|3,539||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(134928)||2001 AG2|| align=right|16,7|| align=right|2,261|| align=right|0,263|| align=right|2,63|| align=right|3,399||MBA||2. ledna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134929)||2001 AT16|| align=right|15,4|| align=right|2,340|| align=right|0,162|| align=right|10,76|| align=right|3,578||MBA||2. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(134930)||2001 AH26|| align=right|15,9|| align=right|2,216|| align=right|0,209|| align=right|6,83|| align=right|3,298||MBA||5. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(134931)||2001 AN33|| align=right|16,7|| align=right|2,264|| align=right|0,142|| align=right|6,38|| align=right|3,406||MBA||4. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(134932)||2001 BQ5|| align=right|15,8|| align=right|2,238|| align=right|0,181|| align=right|7,21|| align=right|3,347||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(134933)||2001 BZ5|| align=right|16,0|| align=right|2,309|| align=right|0,056|| align=right|7,31|| align=right|3,508||MBA||18. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(134934)||2001 BT9|| align=right|15,3|| align=right|2,568|| align=right|0,211|| align=right|9,85|| align=right|4,115||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(134935)||2001 BL11|| align=right|15,7|| align=right|2,693|| align=right|0,163|| align=right|14,92|| align=right|4,420||MBA||21. ledna 2001||Fair Oaks Ranch||J. V. McClusky
|-
|(134936)||2001 BV13|| align=right|16,5|| align=right|2,369|| align=right|0,149|| align=right|2,27|| align=right|3,646||MBA||22. ledna 2001||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(134937)||2001 BH21|| align=right|15,6|| align=right|2,293|| align=right|0,122|| align=right|6,13|| align=right|3,472||MBA||19. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(134938)||2001 BW29|| align=right|16,0|| align=right|2,377|| align=right|0,065|| align=right|5,80|| align=right|3,663||MBA||20. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(134939)||2001 BY35|| align=right|15,5|| align=right|2,571|| align=right|0,201|| align=right|9,78|| align=right|4,122||MBA||18. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(134940)||2001 BR37|| align=right|16,6|| align=right|2,208|| align=right|0,198|| align=right|2,63|| align=right|3,280||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(134941)||2001 BM47|| align=right|16,4|| align=right|1,907|| align=right|0,135|| align=right|18,22|| align=right|2,632||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(134942)||2001 BO53|| align=right|15,6|| align=right|2,273|| align=right|0,194|| align=right|6,09|| align=right|3,425||MBA||17. ledna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(134943)||2001 BB54|| align=right|16,2|| align=right|2,249|| align=right|0,179|| align=right|4,38|| align=right|3,372||MBA||18. ledna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134944)||2001 BY57|| align=right|16,2|| align=right|2,288|| align=right|0,121|| align=right|5,76|| align=right|3,460||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(134945)||2001 BN60|| align=right|16,2|| align=right|2,268|| align=right|0,136|| align=right|5,37|| align=right|3,414||MBA||25. ledna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(134946)||2001 BH62|| align=right|15,7|| align=right|2,753|| align=right|0,157|| align=right|15,70|| align=right|4,568||MBA||26. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(134947)||2001 BD74|| align=right|16,0|| align=right|2,380|| align=right|0,101|| align=right|6,77|| align=right|3,672||MBA||31. ledna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134948)||2001 BL82|| align=right|15,8|| align=right|2,868|| align=right|0,031|| align=right|3,15|| align=right|4,856||MBA||24. ledna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134949)||2001 CR|| align=right|16,8|| align=right|2,249|| align=right|0,169|| align=right|7,09|| align=right|3,373||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(134950)||2001 CX5|| align=right|15,7|| align=right|2,375|| align=right|0,012|| align=right|4,01|| align=right|3,660||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(134951)||2001 CK7|| align=right|16,4|| align=right|2,314|| align=right|0,100|| align=right|4,48|| align=right|3,520||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(134952)||2001 CB12|| align=right|16,1|| align=right|2,303|| align=right|0,083|| align=right|7,00|| align=right|3,495||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(134953)||2001 CV20|| align=right|14,8|| align=right|2,341|| align=right|0,236|| align=right|24,92|| align=right|3,581||MBA||4. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(134954)||2001 CL27|| align=right|15,7|| align=right|2,296|| align=right|0,108|| align=right|7,30|| align=right|3,478||MBA||2. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(134955)||2001 CQ39|| align=right|15,6|| align=right|2,248|| align=right|0,070|| align=right|8,41|| align=right|3,370||MBA||13. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(134956)||2001 DJ8|| align=right|15,2|| align=right|2,210|| align=right|0,223|| align=right|25,50|| align=right|3,285||MBA||17. února 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(134957)||2001 DN18|| align=right|11,6|| align=right|5,217|| align=right|0,048|| align=right|11,03|| align=right|11,92||JUT||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(134958)||2001 DX27|| align=right|16,1|| align=right|2,312|| align=right|0,190|| align=right|6,13|| align=right|3,514||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(134959)||2001 DU34|| align=right|16,5|| align=right|2,346|| align=right|0,147|| align=right|6,36|| align=right|3,592||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(134960)||2001 DW37|| align=right|16,1|| align=right|2,210|| align=right|0,059|| align=right|3,95|| align=right|3,285||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(134961)||2001 DN41|| align=right|16,3|| align=right|2,471|| align=right|0,129|| align=right|1,71|| align=right|3,884||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(134962)||2001 DB64|| align=right|16,6|| align=right|2,354|| align=right|0,166|| align=right|2,01|| align=right|3,611||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(134963)||2001 DM78|| align=right|16,8|| align=right|2,350|| align=right|0,078|| align=right|6,45|| align=right|3,602||MBA||22. února 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134964)||2001 DB97|| align=right|15,9|| align=right|2,324|| align=right|0,144|| align=right|5,93|| align=right|3,543||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(134965)||2001 DQ99|| align=right|12,0|| align=right|5,111|| align=right|0,033|| align=right|27,54|| align=right|11,56||JUT||17. února 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(134966)||2001 DO102|| align=right|16,2|| align=right|2,328|| align=right|0,164|| align=right|9,84|| align=right|3,552||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(134967)||2001 DR103|| align=right|15,6|| align=right|2,387|| align=right|0,125|| align=right|7,37|| align=right|3,686||MBA||16. února 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(134968)||2001 DJ107|| align=right|16,0|| align=right|2,262|| align=right|0,136|| align=right|6,39|| align=right|3,402||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(134969)||2001 EL1|| align=right|15,7|| align=right|2,255|| align=right|0,179|| align=right|6,80|| align=right|3,386||MBA||1. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(134970)||2001 EZ9|| align=right|14,4|| align=right|2,577|| align=right|0,367|| align=right|29,68|| align=right|4,137||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(134971)||2001 EE21|| align=right|15,9|| align=right|2,476|| align=right|0,063|| align=right|14,27|| align=right|3,896||MBA||15. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(134972)||2001 EV24|| align=right|14,6|| align=right|2,291|| align=right|0,271|| align=right|25,09|| align=right|3,466||MBA||15. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(134973)||2001 FA|| align=right|16,5|| align=right|2,375|| align=right|0,169|| align=right|2,05|| align=right|3,659||MBA||16. března 2001||Badlands||Badlands
|-
|(134974)||2001 FS3|| align=right|15,0|| align=right|2,549|| align=right|0,054|| align=right|22,38|| align=right|4,069||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(134975)||2001 FJ10|| align=right|16,2|| align=right|2,344|| align=right|0,172|| align=right|2,71|| align=right|3,589||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(134976)||2001 FL30|| align=right|15,6|| align=right|2,543|| align=right|0,040|| align=right|14,58|| align=right|4,054||MBA||20. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(134977)||2001 FX30|| align=right|15,8|| align=right|2,316|| align=right|0,195|| align=right|3,09|| align=right|3,524||MBA||21. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(134978)||2001 FH40|| align=right|15,1|| align=right|2,543|| align=right|0,111|| align=right|15,51|| align=right|4,055||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(134979)||2001 FF53|| align=right|15,4|| align=right|2,614|| align=right|0,126|| align=right|13,57|| align=right|4,226||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(134980)||2001 FT54|| align=right|16,1|| align=right|2,374|| align=right|0,098|| align=right|6,72|| align=right|3,657||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(134981)||2001 FK57|| align=right|15,4|| align=right|3,033|| align=right|0,089|| align=right|9,74|| align=right|5,282||MBA||21. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(134982)||2001 FZ66|| align=right|16,0|| align=right|2,606|| align=right|0,266|| align=right|5,32|| align=right|4,206||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(134983)||2001 FP69|| align=right|15,3|| align=right|2,573|| align=right|0,205|| align=right|5,48|| align=right|4,127||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(134984)||2001 FU71|| align=right|15,8|| align=right|2,340|| align=right|0,175|| align=right|3,29|| align=right|3,578||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(134985)||2001 FY80|| align=right|15,4|| align=right|2,583|| align=right|0,148|| align=right|12,69|| align=right|4,150||MBA||23. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(134986)||2001 FE100|| align=right|15,2|| align=right|3,106|| align=right|0,090|| align=right|11,67|| align=right|5,473||MBA||17. března 2001||Farpoint||Farpoint
|-
|(134987)||2001 FA114|| align=right|16,4|| align=right|2,570|| align=right|0,106|| align=right|3,95|| align=right|4,120||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(134988)||2001 FX115|| align=right|15,5|| align=right|2,579|| align=right|0,269|| align=right|2,79|| align=right|4,141||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(134989)||2001 FG123|| align=right|15,8|| align=right|2,333|| align=right|0,177|| align=right|5,39|| align=right|3,563||MBA||23. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(134990)||2001 FM131|| align=right|15,7|| align=right|2,566|| align=right|0,154|| align=right|13,34|| align=right|4,110||MBA||20. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(134991)||2001 FG138|| align=right|16,0|| align=right|2,444|| align=right|0,088|| align=right|4,94|| align=right|3,821||MBA||21. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(134992)||2001 FP138|| align=right|16,6|| align=right|2,639|| align=right|0,218|| align=right|3,91|| align=right|4,287||MBA||21. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(134993)||2001 FX146|| align=right|15,4|| align=right|2,683|| align=right|0,299|| align=right|10,67|| align=right|4,394||MBA||24. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(134994)||2001 FW151|| align=right|15,6|| align=right|2,607|| align=right|0,113|| align=right|15,69|| align=right|4,209||MBA||24. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(134995)||2001 FZ155|| align=right|14,8|| align=right|2,655|| align=right|0,118|| align=right|15,29|| align=right|4,327||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(134996)||2001 FD158|| align=right|15,5|| align=right|2,556|| align=right|0,100|| align=right|16,06|| align=right|4,085||MBA||27. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(134997)||2001 FE195|| align=right|15,3|| align=right|2,996|| align=right|0,031|| align=right|8,73|| align=right|5,185||MBA||24. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(134998)||2001 GU9|| align=right|13,8|| align=right|3,150|| align=right|0,131|| align=right|23,42|| align=right|5,591||MBA||15. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(134999)||2001 HC9|| align=right|14,1|| align=right|3,172|| align=right|0,078|| align=right|15,92|| align=right|5,647||MBA||16. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(135000)||2001 HT13|| align=right|15,1|| align=right|2,644|| align=right|0,147|| align=right|12,89|| align=right|4,300||MBA||21. dubna 2001||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
CBW – kubewano,
HLD – Hildina skupina,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek